

Прізвище 

 Алура Іден — колишня американська порноактриса.
 Боббі Іден — нідерландська фотомодель та порноакторка.
 Ентоні Іден — британський державний діяч, консерватор, двічі міністр закордонних справ, у 1955—1957 — 64-й глава уряду.
 Філпоттс Іден (1862—1960) — британський письменник, поет, драматург, автор численних детективних романів, а також науково-фантастичних творів.

Топонім

Іден — річка у графстві Камбрія в Північно-Західній Англії

Іден — місто, штат Айдахо
 Іден — місто, штат Нью-Йорк
 Іден — місто, штат Північна Кароліна
 Іден — місто, штат Південна Дакота
 Іден — місто, штат Техас
 Іден — місто, штат Вермонт
 Іден — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Іден — місто в окрузі Айова, штат Вісконсин
 Іден — селище, штат Міссісіпі
 Іден Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія
 Іден — селище, штат Вісконсин
 Іден — переписна місцевість, штат Меріленд
 Іден — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Іден — переписна місцевість, штат Юта
 Іден — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Іден-Валлі (Міннесота) — місто в округах Мікер та Стернс, штат Міннесота
 Іден-Прері (Міннесота) — місто в окрузі Ганнепін, штат Міннесота

Інше 
 Мартін Іден — роман американського письменника Джека Лондона.

Див. також 
 Еден